Коваледа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пинарес. Занимает площадь 104,38 км². Население 1891 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Лоренсо.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории